André Philip (1902 - 1970) était un homme politique français.
 André Philip (1905 - 1988) était un acteur français.